David Ericson (1870-1946), peintre et sculpteur américain ;
 Rolf Ericson (1922-1997), trompettiste de jazz suédois ;
 Eric Ericson (1918 - 2013), musicien suédois ;
 Georg Ericson (1919-2002), joueur de football international suédois ;
 John Ericson (1926-2020), acteur germano-américain ;
 Leif Ericson (~970-~1020), explorateur islandais du  ;
 Magda Ericson (1929-), ou Magda Galula Ericson, physicienne franco-tunisienne ;
 Ola Ericson (1920-2011), auteur de bande dessinée suédois ;
  (1930-), physicien suédois.

Homonymie de patronyme